Dennis Andrew Nilsen (Fraserburgh, Escócia, novembro de 1945 – Yorkshire, Inglaterra, maio de 2018) foi um assassino em série e necrófilo, que matou, ao menos, 15 vítimas homens, entre 1978 e 1983, em Cricklewood e Muswell Hill, em Londres. Entanto, ele foi condenado por apenas seis mortes e uma tentativa.

Nilsen, também conhecido como o Assassino de Muswell Hill, morreu na prisão em maio de 2018.

"Eu queria parar [de matar], mas não conseguia. Não tinha outra emoção ou felicidade”, teria dito num de seus depoimentos.

Biografia 
De ascendência norueguesa e escocesa, Nilsen era o filho do meio de um casal que se divorciou quando ele tinha 3 anos, devido ao alcoolismo do pai. Aos seis anos, perdeu o avô, a quem era muito ligado. Sua mãe se casou de novo quando ele tinha 10 anos, e teve mais quatro filhos, o que o teria transformado num menino solitário e carente.

Em 1961, aos 16 anos, se alistou e entrou no Exército Britânico. Lá, trabalhou na cozinha, onde aprendeu a usar facas e facões para cortar carne. "Foi aí que absorveu a expertise do corte de faca, própria de um açougueiro — que, futuramente, veio a ser extremamente útil para suas práticas criminosas", escreveu o Canal de Ciências Criminais.

Aos 27 anos, em 1973, juntou-se à Scotland Yard e, segundo o Canal Ciências Criminais, "ficou maravilhado com as aulas de necropsia".

Homossexual, Nilsen costumava frequentar bares onde conhecia homens com quem mantinha relações em sua casa após as festas. "Mas quando acordava, estava sozinho", enfatizou o Canal Ciências Criminais.

Tinha 33 anos quando fez sua primeira vítima.

Os crimes 
Aparentemente insatisfeito, Nilsen passou a matar seus companheiros após o sexo, estrangulando-os enquanto dormiam. Depois, os deixava em casa, enquanto tomava banho ou via tevê. Também masturbava-se e mantinha relações com os cadáveres. "Seus dias de solidão estavam acabados".

Quando ia trabalhar, escondia o corpo sob tábuas em sua sala e, ao voltar, retirava novamente o defunto para sua "convivência". Para disfarçar o cheiro, costumava passar desodorante na casa, e quando os cadáveres entravam em decomposição, usava um facão para desmembrar os corpos e fervia a cabeça numa grande panela. "Igualmente, guardava pedaços de corpos em seu jardim, escondia-os pela casa (roupeiro, armários, gavetas), incinerava-os, ou descartava-os pela privada".

Foi por descartar partes de corpos na privada que Dennis acabou sendo descoberto. "Certo dia, no edifício onde morava, seus vizinhos não conseguiam mais dar descarga e chamaram um encanador (Michael Cattran). Quando Cattran se dirigiu, com uma lanterna, à caixa de inspeção do esgoto, não acreditou. Era a cena mais sinistra por ele já presenciada. Havia mais de trinta pedaços de carne interrompendo o fluxo da latrina. E não pareciam meras sobras de churrasco. Assustado, o encanador resolveu voltar outro dia com seu supervisor. Nilsen, aproveitando a deixa de Cattran, desceu à caixa de inspeção e recolheu os restos mortais e, sem saber onde deixá-los, os descartou no jardim do edifício. Ocorre que, para seu infortúnio, dois vizinhos estavam lhe vigiando. Noutro dia, quando Cattran retornou com o seu colega, praticamente não havia mais pedaços de carne lá. Os mesmos vizinhos, então, desconfiaram de Dennis e chamaram a polícia".

Perfil das vítimas 
Homens jovens, entre 18 e 26 anos

Modus operandi 
Nilsen conhecia rapazes em bares e clubes, e os levava para sua casa, onde mantinha relações sexuais com as vítimas. Depois, as estrangulava enquanto dormiam, e mantinha relações sexuais com seus corpos. Escondia os corpos sob o assoalho da sala quando saía, e quando os corpos entravam em decomposição, os desmembrava e os descartava, enterrando partes no jardim, jogando na privada, ou mesmo queimando partes numa fogueira de pneus.

Área de atuação 
As primeiras vítimas foram mortas em seu apartamento na 195 Melrose Avenue, em Cricklewood, no noroeste de Londres, e as demais em sua casa em Cranley Gardens, Muswell Hill, no norte de Londres.

Depoimentos, julgamento e pena 
Durante seus depoimentos, disse que matou de 15 a 22 homens — primeiramente alegou ter feito 15 vítimas, mas depois disse ter matado mais sete.

Seu julgamento começou em 24 de outubro de 1983, e encerrou-se em 03 de novembro de 1983, e ele acabou condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, por seis mortes e uma tentativa de homicídio. Chegou a passar por três penitenciárias, até acabar na prisão de Full Sutton, em Yorkshire, Inglaterra, onde morreu.

Morte 
Morreu em 12 de maio de 2018, aos 72 anos, com uma "dor insuportável', segundo a BBC, após ficar agonizando por mais de duas horas devido ao rompimento de um aneurisma da aorta abdominal.

Curiosidades 

 Nilsen teve sua história contada no livro Killing for Company: The Story of a Man Addicted to Murder, de Brian Masters.
 O livro serviu depois de inspiração para a série de TV Des, da ITV, que deve ser lançada em 2020.

Referências 

Assassinos em série do Reino Unido
Escoceses
Nascidos em 1945
Necrófilos